La saison 2011-2012 de Super League est la cent quinzième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les 10 clubs participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraineur

Classement 

Ce classement prend en compte la sanction de moins 36 points du FC Sion par l'ASF pour avoir aligné des joueurs transférés alors que le club était sous interdiction de transfert, 3 points par match sur 12 matchs (2 de coupes et 10 de championnat).

Le club neuchâtelois est exclu le 18 janvier 2012 après le retrait de sa licence, donc le championnat continue avec 9 équipes. Les résultats contre Neuchâtel Xamax lors de la première phase sont conservés.

Domicile et extérieur

Résultats 

Source : Swiss Football League

Barrage de relégation 

Le FC Sion sauve sa place en Axpo Super League.

Statistiques

Leader journée par journée

Relégués et barragistes journée par journée 
Relégué

Pour le Neuchatel Xamax FC, il ne s'agit pas d'une relégation mais d'une exclusion, avec retrait de la licence après la  et n'est donc pas relégué en Challenge League.

Barragiste

Évolution du classement

Classement des buteurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison 
But
Premier but de la saison : Goran Obradovic  pour le FC Sion contre le FC Zurich (1-0), le 16 juillet 2011.
Premier but contre son camp : Gilles Binya  pour le Neuchâtel Xamax FC en faveur du FC Bâle (0-2), le 24 juillet 2011.
Premier penalty : Goran Karanovic  pour le Servette FC contre le FC Lausanne-Sport (4-2), le 6 août 2011.
Premier doublé : Goran Karanovic   pour le Servette FC contre le FC Zurich (3-2), le 23 juillet 2011.
Premier triplé : Innocent Emeghara    pour le GC Zurich contre le Servette FC (4-3), le 20 août 2011.
But le plus rapide d'une rencontre : Jérôme Schneider  pour le Servette FC en faveur du BSC Young Boys (1-1), le 31 juillet 2011.
But le plus tardif d'une rencontre : Kalu Uche  pour le Neuchâtel Xamax FC contre FC Zurich (3-1), le 6 novembre 2011
 Plus grande marge : 6 buts
 FC Zurich 6-0 GC Zurich, le 7 août 2011.
 FC Bâle 6-0 FC Lausanne-Sport, le 21 septembre 2011
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 buts
FC Bâle 6-3 GC Zurich, le 12 mai 2012.
 Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 5 buts
La  de FC Bâle 6-3 (2-1 mt) GC Zurich, le 12 mai 2012.

Discipline
Premier carton jaune : Paito  lors de Neuchâtel Xamax FC - FC Lucerne (0-3), le 17 juillet 2011.
Premier carton rouge : Paito  lors de Neuchâtel Xamax FC - FC Lucerne (0-3), le 17 juillet 2011.
 Plus grand nombre de cartons jaunes dans un match : 8 cartons
FC Bâle - FC Lucerne : à Adelson Cabral, Alexander Frei, David Abraham et Aleksandar Dragovic (FC Bâle) et à Daniel Gygax, Hakan Yakin, Florian Stahel et Sally Sarr (FC Lucerne), le 3 décembre 2011.

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2011-2012
 Ligue Europa 2011-2012
 Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012

Notes et références 

Championnat de Suisse de football
Football M1
Suisse M1
Championnat M1